Ко́мик, комедиа́нт (от , в свою очередь от , от ) — амплуа, а также актёр, исполняющий комические роли.

Амплуа 
Границы комического амплуа весьма неясны. Под определение комика подпадают любые, так называемые «смешные», персонажи. В Таблице амплуа, приводимой у Аксёнова, Бебутова и Мейерхольда, самого этого слова нет, а используются сразу несколько синонимов: «Клоун, шут, дурак, эксцентрик». Необходимыми данными для актёров этого амплуа называются способности к гротеску, а также к акробатике и эквилибристике.

Комики, в отличие от актёров других амплуа, часто бывали некрасивыми, могли обладать непропорциональной фигурой (например, быть излишне полным) или изъянами лица (например, косоглазием). Таким образом определённые дефекты внешности считались для комика достоинствами, в связи с чем периодически они утрировались или даже симулировались.

Рост значения данного амплуа начался с площадных театров, где оно являлось, в основном объектом сатиры. С началом Возрождения к простому «народному» юмору добавляются философские подтексты (появляется так называемый мудрый шут), комические персонажи присутствуют и в трагедиях (например, Шут в «Короле Лире». Однако в эпоху Классицизма комические персонажи снова ограничиваются в основном рамками «низких» жанров. В XIX веке у комиков появляется новая задача (или, возможно, возрождается первоначальная) — социальная сатира. В XX веке амплуа становится как никогда разнообразным, объединяя в себе весь исторический опыт и традиции предыдущих периодов.

Комик и трагик в театре 
О. Н. Купцова описывает противопоставление Островским «высокого» амплуа трагика и «низкого» — комика (выводя эти театральные термины из  и ). По её мнению, в комедии «Лес» Островский продемонстрировал возможности минимальной театральной труппы: контраст двух амплуа образует устойчивую драматическую ситуацию «высокого» подчиняющего трагика и «низкого» подчинённого комика.

В цирке 
Согласно В. А. Баринову, комики в цирке служат для выражения катарсиса («очищающего сострадания») для снятия эмоциального напряжения, возникшего в результате цирковых номеров.

Другие значения 
Разговорное — человек, любящий пошутить, или просто смешной.

Устаревшее — автор комедий (например: «Фонвизин первый даровитый комик в русской литературе.» — Белинский).

В варианте «комедиант» также обозначает актёра балаганного театра, и, в переносном смысле, лицемера.

См. также 
 Комедия
 Юмор
 Клоун

Примечания

Ссылки 
 Родина Т. М. 
 Аксенов И. А., Бебутов В. М. Мейерхольд В. Э. «Амплуа актера»; М., 1922
 Комик. // Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М.: Эксмо, 2008. — 944 с.
 Комедиант. // Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. — М.: Эксмо, 2008. — 944 с.
 Комик в энциклопедии «Кругосвет».
 О. Н. Купцова. А. Н. Островский и театральная система амплуа (комедия «Лес»). // Вестник Удмуртского университета. История и филология. Вып. 1. Ижевск, 2008. C. 3-12. (название статьи цит. по автору; по ссылке — КОМЕДИЯ А. Н. ОСТРОВСКОГО «ЛЕС»: ОПЫТ ИСТОРИКО-ТЕАТРАЛЬНОГО КОММЕНТАРИЯ).

Кинопрофессии
Театральная терминология
Театральные амплуа